Nicolás Franco (1966) - calciatore argentino
Nicolás Franco Bahamonde (1891-1977) - generale e politico spagnolo
Nicolás Franco Salgado (1855-1942) - ammiraglio spagnolo e padre di Francisco Franco